Gogol ist die Bezeichnung für:

Personen
 Jona Gogol († 1603), orthodoxer und unierter Bischof von Pinsk in Polen-Litauen
 Nikolai Wassiljewitsch Gogol (1809–1852), ukrainisch-russischer Schriftsteller
 Schmuel Gogol (1924–1993), Mundharmonika-Virtuose, Musikpädagoge, Holocaust-Überlebender

Außerdem
 (2361) Gogol, einen Asteroiden
 N. V. Gogol, einen russischen Seitenraddampfer
 Gogol-Expedition, eine deutsche wissenschaftliche Expedition von 1890/1891
 Gogol (Fluss), einen Fluss in der Madang Province, Papua-Neuguinea
 Gogol Bordello, eine Punk-Band
 Gogol (Oper), eine Oper von Lera Auerbach

Siehe auch:
 Googol, die englischsprachige Bezeichnung für eine Zahl
 Hohol